
Termin -{NRE}- ima više značenja.
 Negativni regulatorni element, regulatorna sekvenca za insulinskog gena
 Norepinefrin, hormon